A Seleção Grega de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Sorteada no grupo C, a Grécia enfrentou as seleções da Colômbia, da Costa do Marfim e do Japão.

Segunda fase

Oitavas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014
Desporto na Grécia em 2014